Lawndale (Észak-Karolina),
 Lawndale (Logan megye, Illinois)
 Lawndale Township McLean megye, Illinois
 Lawndale (Kalifornia), Los Angeles megye
 Lawndale (San Mateo megye, Kalifornia), Colma egykori neve
 Lawndale (Kalamazoo megye, Michigan)
 Lawndale (Saginaw megye, Michigan)